Камон може да се односи на:

 Камон (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Камон (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома